Наама, Ноема ( — мила, приємна) — біблійні особи Старого завіту.

Дочка Ламеха та Цілли 
Наама — сестра Тувал-Каїна, дочка Ламеха та Цілли.
 Ламех узяв собі дві жінки: одній було на ім'я Ада, а ім'я другій Цілла. … Цілла ж і собі породила Тувал-Каїна, що кував з міді й заліза всяке знаряддя. Сестра Тувал-Каїна була Наама..
За Мідраш — дружина Ноя. Традиційно розглядається як творчиня технології прядіння та ткацтва

Дружина царя Соломона 
Наама — аммонійка, дружина царя Соломона, мати Ровоама.

Інші значення 
Наама — місто у Шефела, яке за Книгою Ісуса Навина захоплене племенами Ізраїлю та місцевість якого належала пізніше Племені Юди.

Примітки

Родовід від Адама до Ноя

Див. також

Джерела 
 Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Книга Буття
Особи Старого Завіту
Жінки в Біблії